Hübner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacob Hübner
 Johann Wilhelm Peter Huebener